Тыргу-Кэрбунешти () — город в Румынии в составе жудеца Горж.

История 
В 1480 году эти места упоминаются в документе под названием Тыргу-Джилорт, а с XVI по XX век они были известны как Петрешти или Петрешти-де-Сус.

В 1968 году Тыргу-Кэрбунешти получил статус города.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Горж (жудец)